Als Warzenschnecke werden bezeichnet:
 die Schnecken der Familie Phyllidiidae, siehe Warzenschnecken:
 die Augenfleck-Warzenschnecke (Phyllidia ocellata)
 die Varizen-Warzenschnecke (Phyllidia varicosa)
 einige Schnecken der Familie Onchidorididae:
 Braungefleckte Sternschnecke, auch Braungefleckte Warzenschnecke (Onchidoris bilamellata)